La Grand Slam Cup (en español, Copa Grand Slam) fue un torneo de tenis que se disputaba anualmente en el Olympiahalle en la ciudad de Munich (Alemania) desde 1990 hasta 1999. El evento era organizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), la cual invitaba a los jugadores con mejor desempeño en los Grand Slam del año en curso, para competir en la Grand Slam Cup.

El torneo fue creado en 1990 y se jugaba en moqueta. Desde 1990 a 1996, se jugó en diciembre, pero fue movida a mediados del otoño (en el hemisferio norte), desde 1997 a 1999. Desde 1990 a 1997, el torneo solo estaba limitado a jugadores masculinos. En 1998 se sumó una copa femenina, que se disputó en simultáneo con la copa masculina.

Durante su existencia, la Grand Slam Cup fue famosa por pagar el mayor premio en dinero entre los torneos de tenis existentes. El ganador de la copa durante los tres primeros años, recibía USD 2.000.000 en dinero como premio, lo cual se redujo a USD 1,625 millones en 1993, cercano a los USD 1,875 millones en 1996 y nuevamente USD 2 millones en 1997, para caer a USD1,3 millones en 1998. Si la copa era ganada por un jugador que además hubiese ganado algún Grand Slam ese año, recibían un bono de USD 1 millón. El premio en dinero para la ganadora de la copa femenina, fue fijado en USD 800.000.

La copa no fue reconocida por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) durante su existencia, y los participantes no recibían puntos ATP para el escalafón computacional, ni se acreditaba como un título oficial en su carrera. Luego de que se dejó de disputar la copa en 1999, la ATP decidió darle al evento un reconocimiento oficial, y agregó los triunfos a los palmarés individuales oficiales de los jugadres.

Un acuerdo entre la ITF y la ATP fue anunciado el 9 de diciembre de 1999, en el cual se fusionaba la copa con el ATP Tour World Championships, el torneo de fin de año de la ATP, que también se disputaba en Alemania, dando nacimiento al ATP World Tour Finals, un evento oficial del tour.

Como resultado directo de la fusión de las dos competencias, todavía se puede ver en las reglas de clasificación para el ATP World Tour Finals, que incluía una notable diferencia en relación con las reglas del ATP Tour World Championship. El Tour World Championship se pensó para incluir a los mejores ocho jugadores en el ranking computacional de la ATP en el final de la temporada, aunque eso pudiese excluir a algún campeón de un Grand Slam que no hubiese podido alcanzar el puntaje suficiente durante el resto del año. Las actuales reglas del torneo final, aseguran la participación de los campeones de Grand Slam, que no es capaz de alcanzar uno de los ocho primeros lugares del escalafón, y una clasificación automática para los siete primeros jugadores del escalafón computacional. El jugador ubicado en la octava posición, solo clasifica, si todos los jugadores campeones de Grand Slam están dentro de los ocho primeros. Cualquier ganador de un evento de Grand Slam que no se encuentra dentro de los ocho mejores, pero se encuentre dentro de los veinte, es incluido en detrimento del jugador ubicado en la octava posición. Esta situación ocurrió en Tennis Masters Cup 2004, donde Andre Agassi, el jugador situado en la octava posición en al carrera de campeones ATP, fue excluido del evento en favor de Gastón Gaudio, que ese año había ganado el abierto francés, pero su posición en el escalafón al final del año fue décimo.

Clasificación 
La clasificación y el orden de juego, para la Grand Slam Cup, no estaba relacionada con el escalafón computacional de la ATP. Los puntos eran asignados al jugador sobre la base de su desempeño en los torneos Grand Slam, y después del término de los cuatro torneos de Grand Slam los 16 (12 en 1998 y 1999), clasificaban para la copa. Los campeones de Gran Slam, no tenían un puesto asegurado en el evento.

Tabla de puntos de clasificación para la Grand Slam Cup de la ITF
Solo rondas de los torneos de Grand Slam

Forma de juego 
Los juegos en las dos primeras rondas de la copa, se jugaban el mejor de tres sets, mientras que en semifinales y la final, se jugaba al mejor de cinco sets. No había tie-break si el juego alcanzaba el último set.

Final

Masculina

Femenina

Orden de juego

1990 
Fecha: 11 de diciembre – 16 de diciembre

1991 
Fecha: 10 de diciembre – 15 de diciembre

1992 
Fecha: 8 de diciembre– 13 de diciembre

1993 
Fecha: 7 de diciembre– 12 de diciembre

1994 
Fecha: 6 de diciembre– 11 de diciembre

1995 
Fecha: 5 de diciembre– 10 de diciembre

1996 
Fecha: 3 de diciembre– 8 de diciembre

1997 
Fecha: 23 de septiembre – 28 de septiembre

1998 
Fecha: 29 de septiembre – 3 de octubre. Marcelo Ríos registró el golpe «smash sentado».

Masculino

Femenino

1999 
Fecha: 27 de septiembre – 4 de octubre

Masculino

Femenino

Referencias

Enlaces externos 
 
 1998 ITF Grand Slam Cup Women's Draw 

Grand Slam